Acuerdo puede referirse a:

 Acuerdo, en Derecho, la decisión tomada en común por dos o más personas, o por una junta, asamblea, tribunal o escuela.

Acuerdos de paz 

 Acuerdos de Camp David (1978) en el conflicto Egipto-Israel
 Acuerdo de Génova (2003), una propuesta de paz extragubernamental en el conflicto palestino-israelí
 Acuerdo de Paz de Abiyán (1996)
 Acuerdo de paz de Lomé (1999)
 Acuerdo de Nkomati (1984) entre Mozambique y Sudáfrica
 Acuerdo de Bicesse (1991) en la Guerra Civil angoleña
 Acuerdo de Waziristan (2006) entre el gobierno de Pakistán y tribus de la zona de Waziristán

Acuerdos de acreditación internacional 

 Acuerdo de Sydney  (2001) de cualificaciones tecnológicas en ingeniería

Acuerdos de economía internacional 

 Acuerdos del Plaza (1985) para devaluar el dólar de EE.UU.
 Acuerdos del Louvre (1987) para estabilizar los mercados monetarios internacionales
 Acuerdos de Basilea (1988/1996 y 2004) en banca

Otros acuerdos 

 Acuerdo o Protocolo de Kioto, el Protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre  cambio climático
 Acuerdo del lago Meech (1987) sobre desarrollo constitucional canadiense
 Acuerdo de Nouméa (1998) sobre política de  Nueva Caledonia

Organizaciones 

 Coalición de Acuerdo Nacional, un antiguo bloque político en Croacia
 Acuerdo Nacional iraquí, un partido político iraquí
 Frente de Acuerdo Iraquí, una coalición política iraquí
 Acuerdo Laborista-Verde (1989–1992) en Tasmania, Australia
 Acuerdo (sindicato), un sindicato británico

Otros usos 

 Acuerdo (coalición), una campaña para reforma de escuelas de fe en Gran Bretaña
 Acuerdo sobre Seguridad en Incendios y Construcción en Bangladés
 Acuerdo y satisfacción en la ley de contratos